signifie « arrondissement nord » en japonais et est présent dans de nombreuses villes japonaises :
 Kita-ku (Tokyo) ; 
 Kita-ku (Hamamatsu) ; 
 Kita-ku (Kōbe) ; 
 Kita-ku (Kumamoto) ; 
 Kita-ku (Kyoto) ; 
 Kita-ku (Nagoya) ; 
 Kita-ku (Niigata) ; 
 Kita-ku (Okayama) ; 
 Kita-ku (Osaka) ; 
 Kita-ku (Saitama) ; 
 Kita-ku (Sapporo) ; 
 Kita-ku (Sakai).